Okręty US Navy o nazwie USS  "Fiske", których patronem był kontradmirał Bradley A. Fiske:
 Pierwszy "Fiske" (DE-143) był niszczycielem eskortowym typu Edsall, który został zwodowany w 1943 i zatopiony przez U-boota w 1944.
 Drugi "Fiske" (DD-842) był niszczycielem typu Gearing, który został zwodowany w 1945 i skreślony z listy okrętów floty w 1987. Przekazany  Turcji, służył pod nazwą TCG "Piyalepasa" (D350). Złomowany w 1999.

Fiske